Goodwin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goodwin Township (Arkansas)
 Goodwin Township (South Dakota)